Neoventuria är ett släkte av svampar. Neoventuria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoventuria